Contea di Douglas o Douglas County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Douglas (Colorado)
 Contea di Douglas (Dakota del Sud) 
 Contea di Douglas (Georgia)
 Contea di Douglas (Illinois) 
 Contea di Douglas (Kansas) 
 Contea di Douglas (Minnesota) 
 Contea di Douglas (Missouri) 
 Contea di Douglas (Nebraska) 
 Contea di Douglas (Nevada) 
 Contea di Douglas (Oregon) 
 Contea di Douglas (Washington) 
 Contea di Douglas (Wisconsin)